Buffel kan syfta på:

 Vattenbuffel – ett oxdjur, ursprungligen vilt i Asien, tamdjur i Sydostasien och inplanterat i norra Australien
 Afrikansk buffel  – ett vilt oxdjur i Afrika, även kafferbuffel
 Mindorobuffel – ett oxdjur som är endemisk för ön Mindoro
 Buffel – ett oxdjur i Nordamerika, se bisonoxe

Personer
 Thomas Buffel (1981–), en belgisk fotbollsspelare

Se även
Oxdjur